Kateřina Králová může být:

 Kateřina Králová (historička) (* 1976) – česká historička
 Kateřina Králová (* 1986) – dřívější jméno české herečky Kateřiny Liďákové

Externí odkazy